Гузе́ль Сулейма́нова 
 Сулейманова, Гузель Галеевна (1927—1969) — советская артистка балета.
 Сулейманова, Гузель Наилевна (род. 1979) — российская артистка балета.